Fantomas kan syfta på:

Fantômas – en fiktiv rollfigur i en serie romaner av Marcel Allain och Pierre Souvestre
Fantômas (musikgrupp) – en amerikansk hårdrocksgrupp
Fantômas (musikalbum) – musikgruppens debutalbum, utgivet år 1999

Personer 
Fantomas (fribrottare) (1921-2001), mexikansk fribrottare